Министе́рство сре́днего машинострое́ния СССР (Минсредма́ш СССР, МСМ СССР; разговорное Средма́ш) — центральный орган государственного управления СССР, осуществлявший функции по управлению атомной отраслью промышленности и обеспечивавший разработку и производство ядерных боезарядов.

Образовано 26 июня 1953 Указом Президиума Верховного Совета СССР.

Постановлением Совета Министров СССР от 1 июля 1953 года на базе Первого главного управления и Третьего управления при Совмине СССР было образовано Министерство среднего машиностроения СССР и министром среднего машиностроения был назначен В. А. Малышев. С 1957 по 1986 год, на протяжении почти 30-ти лет, министерство возглавлял Е. П. Славский.

Деятельность 
Предприятия министерства занимались разработкой и изготовлением ядерного оружия, проектированием и строительством транспортных средств с атомными двигательными установками: ледоколов, подводных лодок, военных судов, космических ракет и самолётов, а также производством радиоизотопных приборов и аппаратуры, строительством атомных станций.

Постановлением Совета Министров СССР от 27 июня 1989 года Министерство среднего машиностроения СССР объединено с Министерством атомной энергетики СССР в единое Министерство атомной энергетики и промышленности СССР.

Структура 
Первая структура Минсредмаша СССР утверждается 9 июля 1953 года, численность сотрудников министерства была установлена в 3033 человека, в том числе 583 спецприёмщика на объектах. 13 июля 1953 года министр среднего машиностроения СССР В. А. Малышев приказом № 7 утвердил штатную численность главных управлений, управлений и отделов министерства. В 1966 году  КГБ при СМ СССР  для обеспечения режима секретности и безопасности  управлениям и главкам МСМ СССР были присвоены номера и изменена структура

 Главное управление горного оборудования — 136 чел.
 Главное управление металлургического оборудования — 95 чел.
 Главхимоборудование — 108 чел.
 Главприбор — 112 чел.
 Главспецмаш — 987 чел.
 Отдел транспортного машиностроения — 20 чел.
 Главпромстрой — 462 чел.
 Управление энергетического оборудования — 20 чел.
 Управление капитального строительства — 63 чел.
 Главное управление снабжения — 70 чел.
 Управление оборудования — 122 чел.
 Планово-экономическое управление — 51 чел.
 Техническое управление — 46 чел.
 Научно-технический совет № 1 — 34 чел.
 Научно-технический совет № 2 — 9 чел.
 Отдел спецприемки — 65 чел.
 Управление научно-технической информации — 15 чел.
 Управление главного механика и энергетика — 27 чел.
 Транспортное управление — 42 чел.
 Управление руководящих кадров — 56 чел.
 Управление рабочих кадров, труда и заработной платы — 34 чел.
 Финансовое управление — 15 чел.
 Центральная бухгалтерия — 22 чел.
 Секретариат министра — 63 чел.
 Канцелярия министерства — 40 чел.
 Второй отдел — 50 чел. (в том числе секретная часть на Спартаковской, 8).
 Хозяйственное управление — 75 чел.
 Управление рабочего снабжения — 45 чел.
 Научно-техническое управление — 70 чел.
 Первый отдел — 12 чел.
 Группа № 1 /Т/ — 3 чел.
 Инспекция при министре — 5 чел.
 Жилищный отдел — 6 чел.
 Управление военно-строительных отрядов
 Волжское высшее военное строительное командное училище МСМ СССР — в/ч 04201, (Дубна)

1-е  Главное управление (горное оборудование; ГУГО); 
2-е  Главное управление (безопасность, режим и контрразведывательное обеспечение);
3-е Главное управление (металлургическое оборудование; ГУМО); 
4-е Главное управление (химическое оборудование; ГУХО); 
5-е Главное управление (опытных конструкций; ГУОК — разработка ядерного оружия; на предприятиях этого главка функционировали   три военно-сборочные бригады из состава офицеров 12 ГУ МО СССР);
6-е Главное управление (приборостроение; ГУП — производство ядерного оружия; на предприятиях этого главка функционировали четыре военно-сборочные бригады из состава офицеров 12 ГУ МО СССР);
7-е Главное управление (оборудование; ГУО); 
8-е управление (УСУП — совместные уранодобывающие предприятия соцстран);
9-е Главное управление (капитальное строительство; ГУКС);   
10-е Главное строительное  управление (1-е ГСУ; строительство объектов на Урале и Сибири); 
11-е Главное строительное управление  (2-е ГСУ; строительство в Европейской части и Прибалтике);
12-е Главное монтажное управление (Главмонтаж); 
13-е Главное управление производственных предприятий (ГУПП);
14-е  Центральное управление военно-строительных частей (ЦУВСЧ;  в состав  управления входили две военно-строительные бригады, сорок пять военно-строительных полков, семьдесят три военно-строительных отряда, одно военно-техническое училище и другие войсковые части и учреждения, общей численностью  чел., из них  военнослужащий и  рабочих по призыву. Кроме того, в советско-германском акционерном обществе «Висмут» в ГДР и в горном обществе «Кварцит» в Румынии Министерство среднего машиностроения содержало одну инженерно-техническую бригаду и одну техническую роту соответственно, общей численностью  военнослужащий) 
15-е Главное Научно-техническое управление (ГНТУ);
16-е Главное управление (атомной энергетики; Главатомэнерго); 
17-е Главное управление (атомное приборостроение; Главатомприбор);
18-е Главное управление (ускорителей и термоядерных исследований; ГУУТИ);
Главное Финансовое управление (ГФУ);
Управление международной и научно-технической информации (УМНТИ); 
Управление рабочих кадров, труда и заработной платы (УРКТЗ);
Управление кадров и учебных заведений (УКиУЗ); 
Научно-технический совет (НТС; создан приказом министра  и постановлением ЦК КПСС и СМ СССР  5 июля 1966 года в НТС были включены 14 секций и 6 комиссий);
Межведомственный технический совет по АЭС (МВТС; координация деятельности АЭС) 
Плановое управление (ПланУпр); 
Транспортное управление (ТрУпр); 
Хозяйственное управление (ХоЗу);   
Бухгалтерское управление; 
Коллегия

Предприятия, НИИ, КБ 

Радиевый институт имени В. Г. Хлопина;
Институт атомной энергетики им. И. В. Курчатова;
Институт теоретической и экспериментальной физики;
Объединённый институт ядерных исследований;
Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований;
Физико-энергетический институт;
Институт физики высоких энергий;
Институт реакторных материалов;
Сухумский физико-технический институт;
Всесоюзный научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций;
Всесоюзный научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова;
Всесоюзный научно-исследовательский институт приборостроения; 
Всесоюзный научно-исследовательский институт минерального сырья им. Н. М. Федоровского;
Всесоюзный научно-исследовательский институт химической технологии;
Всесоюзный научно-исследовательский институт физических приборов;
Всесоюзный научно-исследовательский институт неорганических материалов;
Всесоюзный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт атомного и энергетического машиностроения;
Всесоюзный проектный и научно-исследовательский институт комплексной энергетической технологии;
Всесоюзный научно-исследовательский институт радиационной техники;
Центральный научно-исследовательский институт химии и механики;
Центральный научно-исследовательский институт управления, экономики и информации;
Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения;
Свердловский научно-исследовательский институт химического машиностроения;
Научно-исследовательский физико-химический институт имени Л. Я. Карпова; 
Научно-исследовательский институт измерительных систем им. Ю. Е. Седакова;
Научно-исследовательский институт импульсной техники;
Научно-исследовательский и конструкторский институт радиоэлектронной техники;
Научно-исследовательский институт конструкционных материалов на основе графита;  
Научно-исследовательский технологический институт им. А. П. Александрова;
Научно-исследовательский институт тепловыделяющих элементов;
Научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности;
ОФ НИФХИ имени Л. Я. Карпова;
Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н. А. Доллежаля;
Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры имени Д. В. Ефремова;
Научно-исследовательский институт атомных реакторов;
Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии;
ОКБМ имени И. И. Африкантова;
Рижский научно-исследовательский институт радиоизотопного приборостроения;
Ведущий проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт промышленной технологии;
Государственный специализированный проектный институт;
Сибирский проектно-изыскательский институт;
ГПИНИИ «Оргстройниипроект»;
ОКБ «Гидропресс»;
Центрального конструкторского бюро машиностроения;
Горьковское Опытное конструкторское бюро

Арзамас-16 — ВНИИЭФ (разработка ядерных боеприпасов, серийное производство ЯО);
Челябинск-70 — ВНИИТФ (разработка ядерных боеприпасов); 
Златоуст-36 — Приборостроительный завод МСМ СССР (серийное производство ЯО);
Пенза-19 — Пензенский приборостроительный завод (серийное производство ЯО);
Свердловск-45 — Комбинат «Электрохимприбор» (серийное производство ЯО);
Арзамас-16 — Электромеханический завод «Авангард» (серийное производство ЯО); 
Свердловск — Уральский электромеханический завод (серийное производство ЯО); 
Москва — Машиностроительный завод «Молния» (серийное производство ЯО); 
Новосибирск — Производственное объединение «Север» (серийное производство ЯО); 
Нижняя Тура — Машиностроительный завод «Вента» (серийное производство ЯО); 
Челябинск-65 — ПО «Маяк» (производство плутония, трития, и деталей ядерных устройств);
Томск-7 — Сибирский химический комбинат (производство плутония, высокообогащенного урана, деталей для ядерных устройств);
Красноярск-26 — Горно-химический комбинат (производство плутония);
Красноярск-45 — Электрохимический завод (производство высокообогащенного урана);
Свердловск-44 — Уральский электрохимический комбинат (производство высокообогащенного урана);
Ангарск — Ангарский электролизный химический комбинат (обогащение урана);
Жёлтые Воды, Укр.ССР — Восточный горно-обогатительный комбинат (добыча и переработка урановой руды)
Силламяэ, Эстонская ССР — Сланце-химический завод (СХЗ), (переработка диктианемового сланца с целью получения окислов урана, переработка уранового концентрата)

Краснокаменск — Приаргунское производственное горно-химическое объединение (добыча урана);
Навои, Узб.ССР — Навоийский горно-металлургический комбинат (добыча  урана, золота, рения, серебра);
Кирово-Чепецк — Кирово-Чепецкий химический комбинат (производство по наработке гексафторида урана);
Чкаловск, Тадж.ССР — Ленинабадский горно-химический комбинат (обогощение урана);
Актау, Каз.ССР — Прикаспийский горно-металлургический комбинат (добыча урановой руды);
Актау, Каз.ССР — Мангистауский атомно-энергетический комбинат
Степногорск, Каз.ССР — Целинный горно-химический комбинат (добыча и переработка урановой руды);
Кара-Балта, Киргиз.ССР — Киргизский горно-обогатительный комбинат (добыча и переработка урановой руды);
Лермонтов — Рудоуправление № 10 (добыча и переработка урановой руды);
Первомайский — Забайкальский горно-обогатительный комбинат (обогащение редких и других руд цветных металлов с выпуском высококачественных концентратов);
Усть-Каменогорск, Каз.ССР — Ульбинский металлургический завод (производство ядерного топлива);
Днепродзержинск УССР — Приднепровский химический завод;
Жёлтые Воды УССР — Приборный завод «Электрон»;
Красноярск — Красноярский химико-металлургический завод (производство гидроксида лития, источников щелочных металлов натрия, калия, рубидия, цезия);
Глазов — Чепецкий механический завод (цирконий, уран, кальций, сверхпроводниковая продукция, титан);
Ковров — Ковровский механический завод (газовые центрифуги для обогащения урана, использующегося затем в качестве ядерного топлива);
Ульбинский металлургический завод
Рыбинск — Волжский машиностроительный завод (трубопроводная арматура, камерное оборудование, сорбционные колонны, теплообменники, ёмкости различного назначения, технологические линии для радиохимических производств, специальное грузоподъёмное оборудование. );
Электросталь — Машиностроительный завод «Элемаш» (производства реакторного топлива в виде металлического урана);
Новосибирск — Новосибирский завод химконцентратов (выпуск ядерного топлива для энергетических и исследовательских реакторов);
Волгодонск — Волгодонский завод тяжёлого машиностроения (энергетические реакторы, энергоблоки для АЭС);
Владимир — ВПО Точмаш;
Подольск — Подольский машиностроительный завод (оборудование для хранения отработавшего ядерного топлива, радиовзрыватели и предохранительно-исполнительные механизмы);
Обнинск — Приборный завод «Сигнал» (производство аппаратуры и оборудования для АЭС, изготовлении приборов и комплексов радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля, пожарной сигнализации);
Москва — Московский завод полиметаллов (разработке и производство органов регулирования, управления и защиты энергетических ядерных реакторов, исследовательских и промышленных реакторов,  реакторных установок судов морского флота и специального назначения);
Бишкек, КиргизССР — Приборостроительный  завод  «Физприборы» (производство радиоэлектронного промышленного и нестандартного контрольно-измерительного оборудования);
Свердловск-44 — Уральский завод газовых центрифуг(изготовление оборудования и запасных частей для разделительного производства);
Свердловск-44 — Опытный центрифужный завод (разработка и конструирование газовых центрифуг, технологии и оборудования разделения изотопов, газовых смесей);
Свердловск-44 — Новоуральский приборный завод (разработка приборов технологического контроля, аварийной защиты, АСУ, электроснабжения АЭС)
Протвино — Опытный завод «Прогресс» (производство низковольтного электротехнического оборудования для объектов атомной энергетики

Обнинская АЭС
Белоярская АЭС
Нововоронежская АЭС
Ленинградская АЭС
Игналинская АЭС
Сибирская АЭС

Совместное предприятие «Висмут»;
 Советско-Чехословацкая комиссия;
 Советско-Румынское горное общество «Кварцит»;
 Советско-Болгарское горное общество;
 Советско-Польская комиссия «Кузнецкие рудники»;
 Бокситовая экспедиция, впоследствии — предприятие «Боксит», — в Венгрии;
 Советско-Китайская комиссия

 Ангарское управление строительства
 Арзамасское управление строительства
 Дмитровградское управление строительства
Североуральское управление строительства
Управления строительства «Сибакадемстрой»
 Степногорское управление строительства
 Управление строительства «Химстрой»
 Управление строительства «Сибхимстрой»
 Приднепровское управление строительства
 Северное управление строительства
 Навоийское управление строительства
 Обнинское управление строительства
 Иртышское управление строительства
 Западное управление строительства
 Северо-Уральское управление строительства
 Южно-Уральское управление строительства
 Средне-Уральское управление строительства
 Пензенское управление строительства
 Прикаспийское управление строительства
 Приаргунское управление строительства
 Чепецкое управление строительства

Образовательные  учреждения

Московский инженерно-физический институт
Саровский физико-технический институт
Снежинский физико-технический институт
Балаковский инженерно-технологический институт
Новоуральский технологический институт
Северский технологический институт
Трёхгорный технологический институт
Озёрский технологический институт
Лесной технологический институт
Обнинский институт атомной энергии
Центральный институт повышения квалификации   
Московский филиал (центральный аппарат МСМ СССР, НИИ, КБ, проектные институты)
Уральский филиал (специальные технологии и промышленная энергетика)
Южный филиал (добыча и переработка редких радиоактивных металлов, вопросы экономики и организации управления соответствующими производствами)
Сибирский филиал (вопросы управления и экономики монтажно-строительных производств)
Специальная кафедра ЦИПК МСМ СССР 
Волжское высшее военное строительное командное училище МСМ СССР

См. также 
 Первое Главное Управление при СНК СССР
 Министерство общего машиностроения СССР
 Министерство тяжёлого машиностроения СССР
 Министерство атомной энергетики СССР
 Федеральное агентство по атомной энергии

Примечания

Ссылки 
 История Росатома
 Документы о Минсредмаше
 Постановление СМ СССР № 2006—822сс «О задачах и правах Министерства среднего машиностроения»
 Кабинет Ефима Славского: где работал министр среднего машиностроения СССР

Министерства СССР
Атомная промышленность СССР
Ядерная энергетика СССР